

Persone
 Manfredi – nome di persona maschile
 Manfredi – cognome di lingua italiana
 Manfredi di Gallura – detto Manfredus Pisanus, primo Giudice di Gallura della metà del secolo XI
 Manfredi di Sicilia (1232-1266) – figlio naturale di Federico II di Svevia, re di Sicilia
 Manfredi di Trinacria (1306-1317) – Duca di Atene
 Manfredi – signori di Faenza e di Imola

 Alessandro Manfredi Luserna d'Angrogna (1800-1867) – generale italiano
 Carlo Manfredi Luserna d'Angrogna (1523-1577) – militare sabaudo, signore d'Angrogna, conte di Luserna, governatore di Cuneo e Mondovì
 Olderico Manfredi I noto anche come Manfredo I o Magnifredo, (m. 1000) – signore della marca di Torino
 Olderico Manfredi II (m. 1041) – figlio del precedente, marchese di Torino e Susa

Altro
 San Nicola Manfredi – comune della provincia di Benevento
 13225 Manfredi – asteroide scoperto nel 1955
 Manfredi (Manfred) – dramma in versi di George Gordon Byron del 1817